

Astronomia 
 Say  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 SAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siena (Italia)
 say – codice ISO 639-3 della lingua saya
 SAY – codice ISO 3166-2:GB di South Ayrshire (Regno Unito)

Geografia 
 Say  – città del Niger

Musica 
 Say – singolo dei The Creatures del 1999
 Say – singolo di John Mayer del 2007
 Say – singolo degli OneRepublic del 2008

Persone 
 Jean-Baptiste Say (1767-1832) – economista francese
 Thomas Say (1787-1834) – naturalista statunitense